USS Allegheny je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Allegheny (1847) 
 USS Allegheny (1917) 
 USS Allegheny (ATA-179)

Allegheny